Kamaran kan syfta på:

Geografi

Jemen 

 Kamaran, distrikt, Al-Hudaydah,

Kosovo 

 Komorane (ort i Kosovo),